Алгонквинский (алгонквин, алгонкинский язык, самоназвание: Anicinàbemowin) — язык алгонкинской группы алгских языков, иногда рассматривается как диалект языка анишинаабе. Используется племенем алгонквинов наряду с английским и французским в Квебеке и Онтарио. По состоянию на 2006 г. число носителей составляло 2680 человек, из них менее 10 % использовали алгонквинский язык как единственный.

Название 
От этого языка произошло название всей группы алгонкинских языков, что иногда приводит к терминологической путанице. В частности поэтому, в русскоязычной лингвистике принято название с буквой «в» — алгонквинский.

В английском различие достигается иным способом. Этот язык называется , а вся группа целиком — .

Классификация 
Алгонквинский язык относится к алгонкинским языкам. Многие считают его диалектом языка оджибва. Несмотря на то, что носители алгонквинского языка называют себя Anicinàbe («Anishinaabe») как и оджибва, они традиционно именуются Odishkwaagamii («те, кто на краю озера») самими оджибва.

Фонетика и фонология

Согласные 
Ниже приведены согласные и аллофоны согласных алгонквинского языка в орфографии (в скобках приведена транскрипция МФА):

 1. Некоторые общины используют «tc» и «c», некоторые «tch» и «ch», некоторые «ch» и «sh».

Придыхательные аллофоны 
В алгонквинском языке согласные p, t and k не аспирированы интервокально (то есть между гласными) или после m или n и аспирированы в начале слова. Так, kìjig («день») обычно произносится , но anokì kìjig («рабочий день») произносится .

h может произноситься как , так и .

Гласные 
 Краткие
 a 
 e  или 
 i 
 o или u 
 Долгие
 à (также á или aa) 
 è (также é или ee) 
 ì (также í или ii) 
 ò (также ó или oo)

Дифтонги 
 aw 
 ay 
 ew 
 ey 
 iw 
 ow

Ударение 
Ударение в алгонквинском регулярно, но не фиксировано, а зависит от долготы гласных. В слове без долгих гласных ударение падает на второй слог слова, но в случае, если слово содержит долгую гласную (à, è, ì, ò) ударение падает на неё. Если слово содержит 4 или более слога, то основное ударение падает либо на второй, а дополнительное ударение на четные слоги, если в слове нет долгих гласных, либо на долгую гласную, с дополнительным ударением на четных от неё слогах. Например: [], [], [], []'.

 Морфология 
По своему строю алгонкинский язык — полисинтетический. Основа предложения — глагол, который путём присоединения морфем может выражать смысл целого предложения.

 Лексика 
Примеры лексики (названия животных):
 Adik — «скот»
 Adjidamò — «белка»
 Amik — «бобёр»
 Chàngwèchi — «норка»
 Chigosi — «ласка»
 Mahìgan — «волк»
 Makwa — «медведь»
 Mòz — «лось»
 Nigig — «выдра»
 Pijiw — «рысь»
 Akokodjìch — «сурок»
 Wàwàckèchi — «олень»
 Wajack — «ондатра»
 Wàbichèsè — «куница»
 Chigàg — «скунс»

 Примечания 

 Литература 
 Artuso, Christian. 1998. noogom gaa-izhi-anishinaabemonaaniwag: Generational Difference in Algonquin. Winnipeg: The University of Manitoba Press.
 Cuoq, Jean André. 1866. Études philologiques sur quelques langues sauvages de l’Amérique. Montréal: Dawson.
 Cuoq, Jean André. 1886. Lexique de la Langue Algonquine. Montréal: J. Chapleau & Fils.
 Cuoq, Jean André. 1891? Grammaire de la Langue Algonquine. [S.l.: s.n.]
 Marianne Mithun. 1999. The Languages of Native North America. Cambridge Language Surveys. Cambridge: Cambridge University Press.
 Mcgregor, Ernest. 1994. Algonquin Lexicon''. Maniwaki, QC: Kitigan Zibi Education Council.

Ссылки 
 French — Algonquin dictionary from the Algonquin Nation Tribal Council
 Algonquins of Golden Lake word-list recordings
 Eagle Village First Nation Algonquin Language page 
 Hail Mary in Algonquin
 Children Singing Peace Around the World in Algonquin 
 Ethnologue entry for Algonquin
 Native Languages page for Algonquin
 Algonquin orthography and phonology

Языки Канады
Алгонкинские языки
Анишинаабе